Berceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Berceni (Bukarest), Stadtviertel von Bukarest
 Berceni (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Berceni (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova